Stadler peut faire référence à :

Nom de famille 

 Anton Stadler (1753-1812), clarinettiste autrichien ;
 Arnold Stadler (1954-), écrivain allemand ;
 Craig Stadler (1953-), golfeur américain ;
 Ernst Stadler (1883-1914), poète alsacien de nationalité allemande et de langue allemande ;
 Ewald Stadler (1961-), homme politique autrichien ;
 Friedrich Stadler (1951-), philosophe autrichien ;
 Johann Stadler (1755-1804), clarinettiste autrichien, frère d'Anton ;
 Johann Evangelist Stadler (1804-1868), théologien et encyclopédiste bavarois ;
 Marta Macho Stadler (née en 1962), mathématicienne basque ;
 Maximilian Stadler (1748-1833), compositeur, musicologue et pianiste autrichien ;
 Rodolphe Stadler (1927-2009), galeriste et collectionneur suisse ;
 Roland Stadler (1959-), joueur de tennis suisse ;
 Sergueï Stadler (1962-), violoniste russe ;
 Simon Stadler (joueur de tennis) (1983-), joueur de tennis allemand ;
 Simon Stadler (personnalité politique) (1988-), politicien suisse ;
 Sylvester Stadler (1910-1995), général allemand de la Waffen-SS.

Entreprise 
 Stadler Rail, constructeur de matériel roulant ferroviaire.

Patronyme lorrain
Patronyme alsacien

ru:Штадлер